El príncipe Luis de Luxemburgo (Luis Javier María Guillermo; Luxemburgo, 3 de agosto de 1986) es el tercer hijo de los Grandes Duques Enrique y María Teresa de Luxemburgo. Además de príncipe de Luxemburgo, es príncipe de Nassau. Sus padrinos son Javier Sanz y su tía paterna, la princesa Margarita de Liechtenstein (nacida Margarita de Luxemburgo). 

El príncipe Luis tiene dos hermanos mayores: Guillermo, Gran Duque Heredero de Luxemburgo y el príncipe Félix, y dos hermanos menores: la princesa Alejandra y el príncipe Sebastián. Estuvo casado con Tessy Antony, una ex-suboficial del ejército de Luxemburgo a quien conoció después de visitar a los soldados del Ejército de Luxemburgo, perteneciente a la fuerza de la OTAN en Kosovo. Ella fue voluntariamente a servir en el ejército y fue la única mujer en el contingente de Luxemburgo. Tienen dos hijos, Gabriel (quien nació antes del matrimonio de sus padres) y Noé.

Luis no es parte de la línea de sucesión al trono luxemburgués por voluntad propia. El príncipe Luis de Luxemburgo pertenece también a la Casa de Borbón, es descendiente de Luis XIV y la línea agnaticia legítima. Es sucesor al trono de Francia (sucesión legítima), al igual que su hijo menor, Noé. Su hijo mayor, Gabriel, nacido fuera del matrimonio, se excluye de la sucesión al trono de Francia; las reclamaciones al trono de España son más difusas e inconstitucionales de acuerdo a la legislación española.
Es el padrino de su sobrino, el príncipe Carlos de Luxemburgo.

Educación 
El Príncipe Luis ha cursado estudios en la Escuela Internacional de Luxemburgo, y el Colegio Internado Internacional Alpin Beau Soleil, en Villars-sur-Ollon, Suiza.

En 2014 logra su graduación en Comunicación por la Universidad Internacional Americana Richmond.

Matrimonio y descendencia

Primer matrimonio 
El príncipe Luis anunció su matrimonio el 22 de agosto de 2006 con Tessy Antony (quien nació en 1985), el cual tuvo lugar el 29 de septiembre de 2006 en la iglesia parroquial en Gilsdorf. Tras su matrimonio, el príncipe renunció a sus derechos de sucesión y los de todos los hijos de la pareja, aunque Luis retiene su título de Príncipe de Luxemburgo y el tratamiento de Alteza Real, mientras a Tessy y Gabriel se les dio originalmente el apellido de Nassau sin títulos. 

El Día Nacional de Luxemburgo el 23 de junio de 2009, el Gran Duque Enrique concedió a Tessy el título de princesa de Luxemburgo con el tratamiento de Su Alteza Real y el título de Príncipe de Nassau y el tratamiento de Alteza Real a sus hijos actuales y a los futuros, si los tuvieran. La familia residió en Suiza y en Florida (Estados Unidos), donde el príncipe estuvo trabajando.

Anunciaron su divorcio el 18 de enero de 2017 y este fue finalizado el 4 de abril de 2019.

Descendencia 
Su primer hijo nació el 12 de marzo de 2006, en un hospital privado de Suiza, la Clínica des Grangettes, en Ginebra, y fue bautizado como Gabriel Miguel Luis Ronny de Nassau. Es el primer nieto del Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa. Los padrinos del bebé fueron su tía paterna la princesa Alejandra y su tío materno Ronny Antony. 

Gabriel recibió su primera comunión en la iglesia de San Miguel de Luxemburgo el día 24 de mayo de 2014.

Su segundo hijo nació el 21 de septiembre de 2007 en el Hospital de Maternidad Gran Duquesa Carlota. Es el segundo nieto del Gran Duque Enrique y la Gran Duquesa María Teresa. Fue bautizado en la misma iglesia parroquial de Gilsdorf en donde sus padres se casaron y su hermano mayor fue bautizado. Sus padrinos son su tío paterno, el Gran Duque heredero Guillermo, y su tía materna Patty Antony. Su nombre completo es Noé Esteban Guillermo Gabriel Matías Javier de Nassau.

El matrimonio tuvo un aborto espontáneo poco después del nacimiento de Gabriel, del que habría sido su tercer hijo.

Segundo compromiso 
El 6 de abril de 2021 se anunció el compromiso del príncipe Luis con Scarlett-Lauren Sirgue (nacida el 8 de agosto de 1991 en Burdeos). Ella es hija de Pierre Sirgue y Scarlett Berrebi. Sin embargo, el 22 de febrero de 2022 la pareja anunció la ruptura de su compromiso.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas luxemburguesas 
  Caballero de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau (03/08/1986).
  Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (03/08/1986).

Ancestros

Referencias y notas

Referencias

Notas

Enlaces externos 
 Biografía del príncipe Luis de Luxemburgo - Página oficial de la Casa Gran Ducal (en francés)
 Casa Gran Ducal de Luxemburgo

Casa de Nassau-Weilburg
Nobles de Luxemburgo
Príncipes de Luxemburgo
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Roble
Nacidos en Luxemburgo (ciudad)